Een verkeersweg:
 N959 (België)
 N959 (Nederland), zie Provinciale weg 959

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing